Kunert ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kunert (* 1996), deutscher Schwimmer 

 Frank Kunert (* 1963), deutscher Fotograf
 Fritz Kunert (1850–1931), deutscher Politiker (SPD, USPD)
 Gernot Kunert (* 1952), deutscher Schauspieler, Autor und Verhaltenstherapeut
 Günter Kunert (1929–2019), deutscher Schriftsteller
 Heinz Kunert (Musiker) (1922–2021), deutscher Musiker und Musikverleger
 Heinz Kunert (1927–2012), deutscher Experte für Verkehrssicherheit
 Ilse Kunert (1923–2016), deutsche Sprachwissenschaftlerin und Slawistin
 Joachim Kunert (auch Hans-Joachim Kunert; 1929–2020), deutscher Regisseur
 Julius Kunert (1900–1993), deutscher Unternehmer
 Julius Kunert senior (1871–1950), deutsch-böhmischer Unternehmer, Strumpffabrikant
 Karoline Kunert (1873–1948), deutsche Politikerin (SPD)
 Katrin Kunert (Malerin) (* 1962), deutsche Malerin
 Katrin Kunert (* 1964), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Kristian Kunert (* 1941), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Kurt Kunert (1911–1996), deutscher Flötist und Komponist
 Marie Kunert, geb. Bombe (1871–1957), deutsche Politikerin (SPD, USPD)
 Matthias Kunert (* 1963), deutscher Arzt und Kardiologe, Buchautor (Echokardiographie)
 Michael Kunert (* 1954), deutscher Maler und Grafiker
 Nico Kunert (* 1983), deutscher Kunstradfahrer
 Peter Kunert (* 1949), deutscher Politiker (FDP), Bürgermeister
 Sophie Kunert (1895–1960), deutsche Seelsorgerin
 Thomas Kunert (* 1988), österreichischer Beachvolleyballspieler
 Timo Kunert (* 1987), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Kunert Fashion GmbH, deutsches Textilunternehmen
 Kuhnert